Girlfriend (engl. Freundin) steht für:

 Girlfriend (Album), Album von Matthew Sweet
 Girlfriend (Band), australische Mädchenband
 Girlfriend (Magazin), australisches Jugendmagazin für Mädchen
 Girlfriend (2010), US-amerikanisch-kanadisches Filmdrama von Justin Lerner aus dem Jahr 2010
 Girlfriend (2004), indischer Spielfilm von Karan Razdan aus dem Jahr 2004

Lieder:

 Girlfriend (Michael-Jackson-Lied), Auskopplung aus dem Album Off the Wall von Michael Jackson
 Girlfriend (Avril-Lavigne-Lied), Auskopplung aus dem Album The Best Damn Thing von Avril Lavigne
 Girlfriend (Alicia-Keys-Lied), Auskopplung aus dem Album Songs in A Minor von Alicia Keys
 Girlfriend (Billie-Piper-Lied), Single von Billie Piper (1998)
 Girlfriend (Bobby-Brown-Lied), Single von Bobby Brown (1987)
 Girlfriend (The-Darkness-Lied), Auskopplung aus dem Album One Way Ticket to Hell… And Back von The Darkness
 Girlfriend (’N-Sync-Lied), Auskopplung aus dem Album Celebrity von ’N Sync
 Girlfriend (Pebbles-Lied), Single von Pebbles (1988)
 Girlfriend (The-Pillows-Lied), Auskopplung aus dem Album Living Field von The Pillows
 Girlfriend (Wings-Lied), Single auf dem Album London Town von The Wings/Paul McCartney (1978)

Siehe auch:
 Girlfriends
 The Girl Friend